|-
| 147801 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147802 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147803 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147804 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147805 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147806 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147807 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147808 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147809 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147810 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147811 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147812 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147813 - || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147814 - || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147815 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147816 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147817 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147818 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147819 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147820 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147821 - || || 29 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147822 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147823 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147824 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147825 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147826 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147827 - || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147828 - || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147829 - || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147830 - || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147831 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147832 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147833 - || || 9 d'octubre de 2005 || Great Shefford || Great Shefford
|-
| 147834 - || || 4 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147835 - || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147836 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147837 - || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147838 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147839 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147840 - || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147841 - || || 11 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147842 - || || 3 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147843 - || || 7 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147844 - || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147845 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147846 - || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147847 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147848 - || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147849 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147850 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147851 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147852 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147853 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147854 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147855 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147856 - || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147857 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147858 - || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147859 - || || 31 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147860 - || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147861 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 147862 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147863 - || || 1 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147864 - || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147865 - || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147866 - || || 3 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147867 - || || 1 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147868 - || || 11 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 147869 - || || 28 de novembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 147870 - || || 6 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147871 - || || 6 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147872 - || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147873 - || || 19 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147874 - || || 19 d'agost de 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 147875 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147876 - || || 27 d'agost de 2006 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 147877 - || || 23 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147878 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147879 - || || 24 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147880 - || || 24 d'agost de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147881 - || || 27 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147882 - || || 29 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147883 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147884 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147885 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147886 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147887 - || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147888 - || || 15 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147889 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147890 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147891 - || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147892 - || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147893 - || 2006 SH || 16 de setembre de 2006 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung
|-
| 147894 - || || 16 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147895 - || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147896 - || || 16 de setembre de 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 147897 - || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147898 - || || 17 de setembre de 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147899 - || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147900 - || || 18 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

7